Visitação — evento bíblico entre as primas Maria e Isabel
 Auto da Visitação — peça de teatro portuguesa do século XVI
 Tempos de Visitação — quinto álbum de estúdio do Koinonya gravado e lançado em 1992
 Roxozinho está deitado — canção natalina portuguesa também conhecida como Visitação do Menino
 Seminário de Vilar — prédio na cidade portuguesa do Porto sede do Colégio da Visitação
 Ordem da Visitação de Santa Maria — ordem religiosa católica

Obras de arte plásticas 
 Visitação (Dürer) — gravura em madeira de 1503 do mestre alemão da renascença Albrecht Dürer
 Visitação (Carpaccio) — pintura a óleo sobre tela do pintor veneziano Vittore Carpaccio realizado em c. 1504-08
 Visitação (El Greco) — pintura a óleo sobre tela do mestre espanhol de origem grega El Greco realizado em c. 1610-1613
 Visitação (Giotto) — afresco datável de cerca de 1306 do mestre Giotto
 Visitação (Gregório Lopes e Jorge Leal) — pintura a óleo sobre madeira de carvalho da década de 1520 atribuída aos artistas portugueses do Renascimento Gregório Lopes e Jorge Leal
 Visitação (Gregório Lopes, Paraíso) — pintura a óleo sobre madeira da década de 1520 atribuída ao artista português do Renascimento Gregório Lopes
 Visitação (Gregório Lopes, Valverde) — pintura a óleo sobre madeira de carvalho da década de 1520 atribuída ao artista português do Renascimento Gregório Lopes
 Visitação (Grão Vasco) — pintura a óleo sobre madeira de castanho criada no período de 1506-1511 pelo pintor português do renascimento Vasco Fernandes (c. 1475-1542)
 Visitação (Pontormo, Annunziata) — afresco do pintor italiano Jacopo Pontormo realizado em 1514-1516
 Visitação (Pontormo, Carmignano) — pintura a óleo sobre madeira do pintor italiano Jacopo Pontormo realizada cerca de 1528-1530
 Visitação (Rembrandt) — pintura a óleo sobre madeira de 1640 do mestre holandês Rembrandt
 Visitação (Rubens) — pintura a óleo sobre madeira do mestre flamengo Peter Paul Rubens realizada cerca de 1611-12
 Visitação (Rafael) — pintura a óleo sobre madeira que passou depois a tela do mestre italiano Rafael realizada cerca de 1517
 Visitação (Van der Weyden) — pintura a óleo sobre tela do mestre flamengo Rogier van der Weyden realizada em 1445
 Visitação (Tintoretto) — pintura a óleo sobre tela do mestre veneziano Jacopo Tintoretto realizada cerca de 1550
 Visitação (Ghirlandaio) pintura a têmpera sobre madeira de Domenico Ghirlandaio pintado em 1491
 Visitação (Ghirlandaio, Tornabuoni) — afresco de Domenico Ghirlandaio pintado entre 1485-1490

Desambiguações de artes